Catnip (project), muziekgroep uit de periode 2001-2004
Wild kattenkruid, een lipbloemige plant, soms aangeduid met de Engelse naam catnip
Enkele andere planten uit de kattenkruidfamilie waar katten ook op reageren 
Katniss Everdeen, bijgenaamd Catnip, een personage in De Hongerspelentrilogie
Catnip (Kentucky), een gemeentevrije plaats in de Amerikaanse staat Kentucky